Кодра () — река на Украине, протекает по территории Макаровского и Бородянского районов Киевской области. Правый приток Тетерева (бассейн Днепра).

Описание 

Длина реки — 23 км, уклон реки — 2,5 м/км, площадь бассейна — 260 км².

Берёт начало из лесных мелиоративных каналов севернее Комаровки. Течёт преимущественно среди лесных массивов сначала на запад, затем — преимущественно на север (местами на северо-восток). Впадает в реку Тетерев между селом Мигалки и пгт Песковка.

У бывшего села Рудне-Мигальское Бородянского района плотинами образованы пруды, используемые рыбными хозяйствами. В уединённых местах гнездятся лебеди.

Принимает правые притоки: , , , .

Примечания 

Притоки Тетерева
Реки Киевской области
Бородянский район
Макаровский район (Киевская область)